Daumann ist der Familienname folgender Personen:
 Franz-Josef Daumann (1937–2021), deutscher Generalarzt
 Robert Daumann (* 1958), deutscher Basketballfunktionär 
 Rudolf H. Daumann (1896–1957), deutscher Schriftsteller